Вэй Шо (, 272 — 349) — китайский каллиграф эпохи Цзинь.

Биография 
Родилась в аристократической семье, её дед и дядя были известными каллиграфами. Усовершенствовала и передала дальше семейную традицию, её сын тоже был каллиграфом. Стала одним из создателей уставного стиля китайского письма кайшу. У неё учился Ван Сичжи.
Среди её трудов:
 名姬帖 (Ming Ji Tie)
 衛氏和南帖 (Weishi He’nan Tie).

Ссылки 
 Wang, Yuchi, «Wei Shuo». Encyclopedia of China (Arts Edition), 1st ed.

Персоналии по алфавиту
Каллиграфы Китая
Родившиеся в 272 году
Умершие в 349 году
Художницы
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения